Espero (Esperanto: Hoffnung) steht für
 Bona Espero, Kinderdorf in Alto Paraíso, Brasilien
 Daewoo Espero, Pkw-Modell
 Espero Limited, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Espero (Zeitschrift), libertäre Zeitschrift
 La Espero, Hymne der Esperanto-Bewegung

Espero ist der Familienname von
 Will Espero (* 1960), US-Politiker

siehe auch:
 Esperpento
 Esperanto